Kickers-Stadion bezeichnet folgende Sportstätten:
 Flyeralarm Arena, Fußballstadion in Würzburg
 Gazi-Stadion auf der Waldau, Fußballstadion in Stuttgart
 Ostfriesland-Stadion, Fußballstadion in Emden